Wichita megye (Kansas)
 Wichita megye (Texas)